Dorzé désigne :
 un membre du peuple des Dorzés.
 la langue du peuple des Dorzés.